Милпа Гранде има више значења:

 Милпа Гранде (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Милпа Гранде (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Милпа Гранде (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Милпа Гранде (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Милпа Гранде (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Милпа Гранде (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику